Narragansett  steht für:

 einen Indianerstamm, siehe Narraganset
 eine nach dem Indianerstamm benannte US-amerikanische Stadt in Rhode Island, siehe Narragansett (Rhode Island)
 die Pferderasse Narragansett Pacer